Němčice est un toponyme qui peut désigner :

Němčice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Němčice, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Němčice, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Němčice, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Němčice, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Němčice, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Němčice, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Němčice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Němčice, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Němčice nad Hanou, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Horní Němčice, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Velké Němčice, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie